Биле́тная бума́га — слабоклеенный малозольный или среднезольный вид бумаг, как правило, естественной белизны (редко — цветных бумаг), машинной или односторонней гладкости, предназначенный для печати билетов, абонементных талонов и других аналогичных бланков способом высокой печати.

Подразделяется на кинобилетную узорную бумагу и прочую билетную бумагу.

Из прочей билетной бумаги обычно изготавливаются рулончики с уже напечатанными местом производства, компанией сбыта, стоимостью. Позже надпечатывается номер билета. Реже (вне ГОСТа) — отдельные листы по 5 или 10 билетов расположением в ленту.

Бумага кинобилетная узорная используется  для распечатки афиш, кинобилетов; она обладает большей гладкостью.

Литература 
 Березин Б.И. Материаловедение полиграфического производства. М. Искусство. 1956. С. 83

Ссылки 
 условия производства билетной бумаги
 условия производства кинобилетной узорной бумаги

Бумага